Лев Александрович Бобошко (1 января 1883, Херсонская губерния — 25 декабря 1968, Нью-Йорк) — русский офицер, участник первой мировой и гражданской войн.

Биография 
Из дворян Херсонской губернии. Его отец — подполковник Александр Львович Бобошко владел более чем 2000 десятин земли и конным заводом в имении Кашировка Федоровской волости Александрийского уезда.

Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1900) и Николаевское кавалерийское училище (1902). По окончании училища произведен в корнеты и вышел в лейб-гвардии Уланский полк.

В 1905-1907 гг. учился в Академии Генерального штаба. Окончил два класса академии (по 2-му разряду). Вернувшись в свой полк, командовал 3-м эскадроном, был начальником полковой учебной команды.

Участник Первой мировой войны. В декабре 1915 г. произведен в полковники.

В 1918 г., находясь на Украине, вступил добровольцем в офицерский Селищенский отряд полковника М.Я. Соболевского. Участвовал в боях с петлюровцами в районе Лубны. После падения гетмана Скоропадского попытка батальона прорваться на соединение с Добровольческой армией оказалась безуспешной. Отряд сдался войскам Украинской директории, был разоружен и только случай (машинист угнал эшелон в расположение германских войск) спас его от расправы.

После пятимесячного пребывания в германских лагерях Бобошко прибыл в Митаву и вместе с батальоном вступил в состав отряда князя Ливена. С мая 1919 г. в 3-м батальоне Ливенского отряда, в июле 1919 командир роты 3-го полка

На 6 августа 1919 в 3-м стр. полку 5-й (Ливенской) дивизии Северо-Западной армии. Затем командир 3-го полка 5-й (Ливенской) дивизии. Во главе полка участвовал в наступлении на Петроград.

После роспуска СЗА оставался в Эстонии, откуда в июле 1920 г. выехал в Польшу. Во время польско-большевистской войны участвовал в формировании русских вооруженных сил на территории Польши, был назначен начальником 1-й стрелковой дивизии 3-й русской армии.

После окончания гражданской войны жил в Будапеште, с 1922 года — в Константинополе, в 1923 году переезжает в Афины. В 1951 году переехал в Нью-Йорк. Скончался 25 декабря 1968 г. в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Новая Коренная пустынь (Ново-Коренная пустынь, New Kursk-Root Icon Hermitage) в Магопаке (Mahopac), штат Нью-Йорк.

Жена — Вера Сергеевна Бобошко скончалась 1 января 1986 года на 99 году жизни.

Библиография 
 Б. Ш. Памяти генерала Л. А. Бобошко // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1969.— 24 января (№ 20409).— С. 4.
Рутыч Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии.— М.: Русский путь, 2002.— С. 132—135.
Бобошко Лев Александрович // Российское зарубежье во Франции. 1919—2000: Биографический словарь: В 3 т. / Под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. — Т. 1: А—К. — М.: Наука, Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. — С. 175.

Примечания

Ссылки 
 
Лев Александрович Бобошко на сайте Русская Эстония.

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Полковники (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Северо-Западная армия
Русские эмигранты первой волны в Греции
Русские эмигранты первой волны в США